

Patronymes 
Minegishi est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Nobuaki Minegishi (1959-), mangaka japonais ;
 Toru Minegishi (1975-), compositeur japonais de musique de jeux vidéo ;
 Minami Minegishi (1992-), chanteuse et idole japonaise, membre originale du groupe de J-pop AKB48 depuis 2005 ;

Patronyme japonais